Něrechta může být:
 Něrechta (město) – město v Kostromské oblasti Ruské federace
 Něrechta (přítok Kljazmy) – řeka ve Vladimirské oblasti Ruské federace, přítok Kljazmy
 Něrechta (přítok Solonici) – řeka v Kostromské oblasti Ruské federace, přítok Solonici